Kärlekstunneln kan avse:

Kärlekstunneln (åkattraktion) – en åkattraktion på Gröna Lund
Kärlekstunneln (film) – en amerikansk långfilm från 1958 i regi av Gene Kelly